Михайло-Хлюстино — село в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Ленинского сельсовета.

География 
Село находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на берегах балки Сергеевский Лог, вблизи места впадения её в реку Олым, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северу от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 172 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45 %, женщины — соответственно 55 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 48 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района